Elena Baltacha era la detentrice del titolo, ma quest'anno non ha partecipato all'AEGON Classic 2012.

Il singolare femminile del torneo di tennis AEGON Nottingham Challenge 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Ashleigh Barty che ha battuto in finale Tatjana Maria 6–1, 6–1.

Teste di serie

 Nastas'sja Jakimava (semifinali)
 Karolína Plíšková (semifinali)
 Valerija Savinych (secondo turno)
 Erika Sema (primo turno)

  Vitalija D'jačenko (secondo turno)
  Claire Feuerstein (primo turno)
  Camila Giorgi (secondo turno)
  Mihaela Buzărnescu (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

AEGON Nottingham Challenge 2012